Xingning kan syfta på:
Xingning, Meizhou – stad på häradsnivå i Guangdong-provinsen
Xingning, Nanning – stadsdistrikt i Guangxi-regionen

WP:Projekt Kina